Grand Theatre (Groningen), voormalige bioscoop te Groningen, thans cultuurgebouw
 Grand Theatre (Heerlen), theater in Heerlen
Grand Theatre (Rotterdam), historische Tuschinski-bioscoop te Rotterdam
 Grand Théâtre de Bordeaux, theatergebouw in Bordeaux
 Grand Theatre des Variétés, historisch theatergebouw te Amsterdam